Landesliga 1945/46 steht für:

 Landesliga Bayern 1945/46
 Landesliga Hessen 1945/46
 Landesliga Nordbaden 1945/46
 Landesliga Württemberg 1945/46
 Fußball-Landesliga Westfalen 1945/46